De Star (molen), een molen in Hardenberg
 De Star (Amsterdam), een voormalig kerkgebouw in Amsterdam

Zie ook
 Star (doorverwijspagina)